Paralympiska sommarspelen 1988 hölls i Seoul, Sydkorea, från 15 oktober till 24 oktober och var det åttonde i ordningen. 3 053 idrottare från 61 länder deltog i 16 idrotter.

Framgångsrikaste nation var USA som vann 268 medaljer, varav 92 guld. Sverige vann 103 medaljer fördelade på 42 guld, 38 silver och 23 brons, vilket gav en sjätteplats i medaljligan.

Sporter
 Boccia
 Bordtennis
 Bågskytte
  Friidrott
 Cykling
 7-a-side-fotboll
 Goalball
 Judo
 Lawn bowls
 Lyftgrenar
  Styrkelyft
 Tyngdlyftning
 Sportskytte
 Snooker
 Simning
 Rullstolsbasket
 Rullstolsfäktning
 Rullstolstennis (demonstrationssport)
 Volleyboll

Medaljtabell

Se även
Olympiska sommarspelen 1988

Källhänvisningar

Externa länkar
Internationella parlympiska kommittén

Paralympiska sommarspelen 1988
Sportåret 1988
Internationella sportevenemang i Sydkorea
WP:Projekt Korea
1988 i Sydkorea
Sportevenemang i Seoul
Seoul under 2000-talet